L'expression « assassinat de Gandhi » peut faire référence à :
 l'assassinat de Mohandas Karamchand Gandhi, le 30 janvier 1948 ;
 l'assassinat d'Indira Gandhi, le 31 octobre 1984 ;
 l'assassinat de Rajiv Gandhi, le 21 mai 1991.